Георг Фридрих Хендл компоновао је око 50 опера које су написане између 1705. и 1741, у различитим жанровима. Почео је да компонује опере у Немачкој, а затим кратко време у Италији са скромним успехом. Прави велики успех у овом жанру постигао је преласком у Енглеску. Његова прва опера у Енглеској,Риналдо (1711), наишла је на одушевљење публике, а даље следе још неколико италијанских опера. Међутим, Хендл је учврстио место централне музичке фигуре у Енглеској током осамнаестог века, компонујући опера са либретом на енглеском језику, под утицајем Томас Арнеа. Иако скоро сва његова дела компонована у Енглеској нису опере, неколико њих, као што је на пример Семела (1743), су постали важан део оперског репертоара. Прва опера коју је Хендл компоновао била је Алмира, (1705).

Опера 

Барокни композитори
Немачки композитори